План де Игвала има више значења:

 План де Игвала (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Игвала (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Игвала, Ла Тапија (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 План де Игвала (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 План де Игвала (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Игвала (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Игвала (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику